Фут:

 Фут — одиниця вимірювання відстані.

Персоналії 
 Фут (син Хама) — біблійний персонаж.
 Фут Адам (нар. 1971) — канадський хокеїст, який закінчив професійну кар'єру.
 Фут Олександр Алан (1905-1957) — подвійний агент, член розвідувальний мережі «Червона капела», співробітник британської розвідки MI6.
 Фут Артур (1853-1937) — американський композитор, учасник Бостонської шістки.
 Фут Джорджія Мей (нар. 1991) — британська акторка, танцівниця та модель.
 Фут Майкл (1913-2010) — політик-лейборист, лідер Лейбористської партії Великої Британії (1980-1983).
 Фут Хортон (1916-2009) — американський драматург і сценарист.
 Фут Ендрю (1806-1863) — американський військово-морський офіцер, учасник Громадянської війни в США.